Early kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Early (Iowa)
Early (Texas)